Часо́вня:
 Часовня — небольшая христианская культовая постройка без специального помещения для алтаря.

Населённые пункты
 Часовня — деревня в Зачачьевском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Часовня — деревня в Хаврогорском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области, находится возле населённого пункта Сухие.
 Часовня — деревня в Хаврогорском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области, находится возле населённого пункта Сергеевщина.
 Часовня — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Часовня — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Часовня — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Часовня — деревня в Сернурском районе Марий Эл.
 Часовня — деревня в составе сельского поселения Ядроминское Истринского района Московской области.
 Часовня — деревня в Люберецком районе Московской области.
 Часовня — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Часовня — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.
 Часовня — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Часовня — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Часовня — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Часовня — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
Часовня — до 1939 г. название деревни Чапаевка в Одинцовском районе Московской области.
Часовня — до 1964 г. название деревни Горная в Мозырском районе Гомельской области.

Реки
 Часовня — река в Кадыйском районе Костромской области

См. также 
 Королевская часовня
 Часовня Александра Невского
 Часовня Николая Чудотворца
 Часовенка (приток Каменки)